Реджи Уильямс:
 Реджи Уильямс (1960 —) — американский бейсболист, игравший в MLB на позиции аутфилдера за «Лос-Анджелес Доджерс» и «Кливленд Индианс»
 Реджи Уильямс (1966 —) — американский бейсболист, игравший в MLB на позиции аутфилдера за «Калифорния Энджелс», «Лос-Анджелес Доджерс» и «Анахайм Энджелс»
 Реджи Уильямс (1964 —) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1987—1997 годах
 Реджи Уильямс (1986 —) — американский баскетболист, игравший в НБА в 2010—2013 годах
 Реджи Уильямс (1983 —) — канадский футболист, игравший на позиции принимающего за команду «Калгари Стампидерс»
 Реджи Уильямс (1983 —) — американский футболист, игравший на позиции принимающего за команды «Джэксонвилл Джагуарс», «Сиэтл Сихокс», «Сакраменто Маунтин Лайонс» и «Торонто Аргонавтс»
 Реджи Уильямс (1954 —) — американский футболист, игравший на позиции лайнбекера за «Цинциннати Бенгалс».